El término resiliencia hace referencia a varios artículos de esta enciclopedia:

 Resiliencia (ecología), capacidad de las comunidades y ecosistemas de absorber perturbaciones sin alterar significativamente sus características de estructura y funcionalidad, pudiendo regresar a su estado original una vez que la perturbación ha cesado.
 Resiliencia (ingeniería), energía de deformación (por unidad de volumen) que puede ser recuperada de un cuerpo deformado cuando cesa el esfuerzo que causa la deformación.
Resiliencia (psicología), capacidad de las personas de sobreponerse a períodos de dolor emocional y situaciones adversas.
 Resiliencia (arte), capacidad de la obra de arte para conservar, a través de la estética, su particularidad, a pesar del creciente subjetivismo.
 Resiliencia (cultura emprendedora), capacidad que tiene la persona emprendedora para confrontar situaciones que compliquen la generación y desarrollo de su plan de negocios o su proyecto a emprender, generando sinergia con sus socios o colaboradores para salir airoso y con determinación de ella; basado en la previsión del riesgo.
 Resiliencia (Derecho), capacidad de las personas, dentro del marco general de los derechos humanos, de recuperar su estado original de libertad, igualdad, inocencia, etcétera, después de haber sido sometidas a las acciones de fuerza del Estado.
 Resiliencia (odontología), capacidad de los tejidos blandos de recuperar su forma natural al hacer leve presión sobre el tejido, hay grosor adecuado que permite la compresión ligera.
 Resiliencia (sociología), capacidad que tienen los grupos sociales para sobreponerse a los resultados adversos, reconstruyendo sus vínculos internos, a fin de hacer prevalecer su homeostasis colectiva de modo tal que no fracasen en su propia sinergia.
 Resiliencia (tecnología), capacidad de un sistema tecnológico de soportar y recuperarse ante desastres y perturbaciones.
 Resiliencia (urbanística), capacidad de la ciudad para resistir una amenaza, también absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficiente, incluye la preservación y restauración de sus estructuras y funciones básicas.

Enlaces externos